TFF ist die Abkürzung für:
 Tangentialflussfiltration oder Cross-Flow-Filtration, Methode zum Filtrieren von Flüssigkeiten
 Tanzania Football Federation, der Fußballverband von Tansania
 Task Force Fox, siehe Operation Amber Fox
 Tears for Fears, britische Band
 Telluride Film Festival, US-amerikanisches Filmfestival
 TFF Rudolstadt, ein Folkfestival in Deutschland
 Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft, ein Studiengang 
 Türkiye Futbol Federasyonu, der türkische Fußballverband
 Türkmenistan Futbol Federasiýasy, der turkmenische Fußballverband

TFF